Seleucia () è il nome di diverse città ellenistiche situate in Oriente e in genere fondate o rifondate alla fine del IV secolo a.C. da Seleuco I Nicatore, il capostipite della dinastia seleucide.

 Seleucia al Tigri – fondata presso Babilonia, sulle rive del fiume Tigri, come capitale (oggi Tell Omar, Iraq)
 Seleucia di Pieria (Seleucia all'Oronte) – porto della città di Antiochia sul fiume Oronte, oggi presso il villaggio di Çevlik, in Siria
 Seleucia Tracheotis (Seleucia Trachea o Seleucia di Isauria o Seleucia sul Calicadno) – porto della città di Isauria, in Cilicia (attuale Silifke, Turchia)
 Seleucia allo Zeugma (Seleucia sull'Eufrate) – fondata sul fiume Eufrate, oggi nella Provincia di Gaziantep, Turchia
 Seleucia al Piramo – nome assunto durante il dominio seleucide dalla città di Mopsuestia, oggi nella provincia di Adana, Turchia